Ларри Нельсон Стил (; родился 5 мая 1949 года в Гринкасле, штат Индиана) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Кентуккийском университете, в 1971 году был выбран на драфте НБА под 37-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и всю свою спортивную карьеру провёл в этом клубе. Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезоне 1976/1977 годов Стил стал чемпионом НБА в составе Портленда. Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (1974). За ним в «Блэйзерс» закреплён номер 15. Всего за карьеру в НБА сыграл 610 игр, в которых набрал 5009 очков (в среднем 8,2 за игру), сделал 1781 подбор, 1719 передач, 846 перехватов и 96 блокшотов.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры Стил работал на должности главного тренера в университетской команде «Портленд Пайлотс» (1987—1994), выступающей в NCAA.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами